Крис Хейзмен (; 2 июня 1969, Брисбен) — австралийский боец смешанного стиля средней и полутяжёлой весовых категорий. Выступал на профессиональном уровне в период 1996—2012 годов, наиболее известен по участию в турнирах бойцовской организации Rings — в общей сложности провёл здесь 26 поединков, в том числи дважды выходил в финал гран-при. Участник турнира UFC 38.

Биография 
Родился 2 июня 1969 года в городе Брисбене, штат Квинсленд. Практиковал бразильское джиу-джитсу, добился в этой дисциплине чёрного пояса.

Профессиональная карьера 
На профессиональном уровне дебютировал в ММА ещё в 1996 году в Японии на одном из турниров организации Rings. В течение шести последующих лет с попеременным успехом провёл 30 поединков, преимущественно в Японии, Австралии и США, из них 18 выиграл и 12 проиграл. Встречался в этот период со многими знаменитыми бойцами, с такими как Цуёси Косака, Мэтт Хьюз, Джереми Хорн, Эгидиюс Валавичюс. Трижды выходил на ринг с японцем Ясухито Намэкавой и все три раза взял верх над ним. Наиболее известен его бой против легендарного Фёдора Емельяненко в феврале 2002 года, Хейзмен попал под град ударов и проиграл техническим нокаутом в первом же раунде.

Кроме того, в 2002 году выступил на турнире UFC 38, где единогласным решением судей уступил Эвану Таннеру, будущему чемпиону UFC в средней весовой категории. Принял участие в турнире WFA 3: Level 3, проиграв техническим нокаутом Майку ван Арсдейлу. Год спустя встречался с известным японским бойцом Акихиро Гоно, но тоже проиграл, на сей раз решением большинства судей. В 2004 году после очередного поражения принял решение завершить профессиональную карьеру.

Несмотря на решение завершить карьеру, в 2008 году Хейзмен всё же вернулся в бои, на специально организованном для него турнире Return of the Hammer в Австралии нокаутировал японца Юдзи Хисамацу. В 2012 году состоялось ещё одно его возвращение, на этот раз австралиец отправился в Токио, где потерпел поражение от россиянина Геннадия Ковалёва. Планировалось его участие в UFC 110, первом австралийском турнире UFC, однако его предполагаемый соперник Элвис Синосич получил травму плеча, и бой отменили. Всего имеет в послужном списке 37 профессиональных боёв, из них 20 выиграл и 17 проиграл.

Статистика в ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 20-17
| Геннадий Ковалёв
| TKO (удары руками)
| Rings — Reincarnation
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:28
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 20-16
| Юдзи Хисамацу
| KO (ногой с разворота)
| FWC 1: Return of the Hammer
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:18
| Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-16
| Билл Мэхуд
| TKO (остановлен секундантом)
| Spartan Reality Fight 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:16
| Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-15
| Акихиро Гоно
| Решение большинства
| ZST 2 — The Battle Field 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-14
| Майк ван Арсдейл
| TKO (удары)
| WFA 3: Level 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:10
| Невада, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-13
| Эван Таннер
| Единогласное решение
| UFC 38
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Англия
|
|-
| Победа
| align=center| 19-12
| Юкиясу Одзава
| Болевой «кимура»
| Premium Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:24
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-12
| Фёдор Емельяненко
| TKO (удары)
| Rings: World Title Series Grand Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:50
| Иокогама, Япония
| RINGS 2001 Absolute Class Tournament Finals
|-
| Победа
| align=center| 18-11
| Эгидиюс Валавичюс
| Рычаг локтя
| Rings: World Title Series 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:08
| Иокогама, Япония
| RINGS 2001 Absolute Class Tournament Semifinals
|-
| Победа
| align=center| 17-11
| Коба Ткешелашвили
| Единогласное решение
| Rings: World Title Series 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| RINGS 2001 Absolute Class Tournament First Round
|-
| Поражение
| align=center| 16-11
| Густаву Машаду
| Единогласное решение
| Rings: 10th Anniversary
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| RINGS 2001 Middleweight Championship Tournament Semifinals
|-
| Победа
| align=center| 16-10
| Александре Феррейра
| Удушающий «гильотина»
| Rings: World Title Series 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:03
| Иокогама, Япония
| RINGS 2001 Middleweight Championship Tournament First Round
|-
| Поражение
| align=center| 15-10
| Ёсихиса Ямамото
| TKO (удары)
| Rings: King of Kings 2000 Block B
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:51
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 15-9
| Карлус Баррету
| Единогласное решение
| Rings: King of Kings 2000 Block B
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-9
| Джо Слик
| Решение судей
| Rings Australia: Free Fight Battle
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 13-9
| Джереми Хорн
| Рычаг локтя
| Rings USA: Rising Stars Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:36
| Иллинойс, США
| RINGS 2000 Rising Stars Middleweight Tournament Finals
|-
| Победа
| align=center| 13-8
| Ясухито Намэкава
| Болевой «кимура»
| Rings USA: Rising Stars Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:30
| Иллинойс, США
| RINGS 2000 Rising Stars Middleweight Tournament Semifinals
|-
| Поражение
| align=center| 12-8
| Мэтт Хьюз
| Единогласное решение
| Rings: Millennium Combine 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-7
| Джармейн Андре
| Болевой на палец ноги
| Rings USA: Rising Stars Block A
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:23
| Юта, США
| RINGS 2000 Rising Stars Middleweight Tournament Quarterfinals
|-
| Победа
| align=center| 11-7
| Мэтт Фрост
| Рычаг Локтя
| Rings USA: Rising Stars Block A
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:30
| Юта, США
| RINGS 2000 Rising Stars Middleweight Tournament First Round
|-
| Поражение
| align=center| 10-7
| Юрий Бекичев
| KO (удар рукой)
| Rings Russia: Russia vs. The World
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:30
| Екатеринбург, Россия
|
|-
| Победа
| align=center| 10-6
| Ясухито Намэкава
| Удушающий «гильотина»
| Rings Australia: NR 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:50
| Австралия
|
|-
| Победа
| align=center| 9-6
| Брэд Колер
| Болевой «кимура»
| Rings: King of Kings 1999 Final
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:11
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 8-6
| Цуёси Косака
| Раздельное решение
| Rings: King of Kings 1999 Block B
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-5
| Вилли Петерс
| Рычаг колена
| Rings: Rise 5th
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:13
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 7-5
| Масаюки Нарусэ
| Болевой «кимура»
| Rings: Rise 2nd
| 
| align=center| 1
| align=center| 8:18
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 6-5
| Ясухито Намэкава
| Треугольник руками
| Rings: Rise 1st
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:42
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 5-5
| Дик Врей
| Удушение сзади
| Rings Australia: NR 3
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:17
| Австралия
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-5
| Кэнъити Ямамото
| Сдача
| Rings: Third Fighting Integration
| 
| align=center| 1
| align=center| 12:39
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-4
| Валентейн Оверем
| Единогласное решение
| Rings Holland: The King of Rings
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Нидерланды
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-3
| Мицуя Нагаи
| Скручивание пятки
| Rings — Mega Battle Tournament 1997 Semifinal 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:18
| Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 4-2
| Александер Оцука
| TKO (остановлен врачом)
| Rings — Extension Fighting 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:03
| Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 3-2
| Мариу Сперри
| Сдача от ударов
| Caged Combat 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Австралия
| Caged Combat 1 Finals
|-
| Победа
| align=center| 3-1
| Элвис Синосич
| Болевой подбородком
| Caged Combat 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:47
| Австралия
| Caged Combat 1 Semifinals
|-
| Победа
| align=center| 2-1
| Хирива Те Ранги
| Болевой подбородком
| Caged Combat 1 — Australian Ultimate Fighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:55
| Австралия
| Caged Combat 1 First Round
|-
| Поражение
| align=center| 1-1
| Мурилу Бустаманте
| TKO (остановлен секундантом)
| MARS — Martial Arts Reality Superfighting
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:01
| Алабама, США
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Вилли Петерс
| align=center| N/A
| Rings — Budokan Hall 1996
| 
| align=center| N/A
|
| Токио, Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Австралии